Пульянас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 6 км². Население — 5187 человек (на 2010 год). Расстояние — 5 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Pulianas
 Microweb turística de Pulianas realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Pulianas 

Муниципалитеты Гранады